Ficquelmont ist der Familienname folgender Personen:

 Dorothea von Ficquelmont (1804–1863), russische Hofdame, Autorin und Salonnière
 Karl Ludwig von Ficquelmont (1777–1857), österreichischer General und Staatsmann

Ficquelmont steht für:
 Ministerium Ficquelmont des Kaisertums Österreich unter dem Vorsitz von Ministerpräsident Karl Ludwig von Ficquelmont (1848)